Schaback ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schaback (* 1975), deutscher Opernintendant
 Robert Schaback (* 1945), deutscher Mathematiker